Випрехт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фридрих Якоб Випрехт (1771—1845) — немецкий военный трубач, с 1807 г. городской музыкант в Ашерслебене.
 Его дети:
 Вильгельм Випрехт (1802—1872) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный деятель.
 Фридрих Випрехт (1804—1880) — с 1829 г. гобоист Берлинской придворной капеллы.
 Его сын, Пауль Випрехт (1839—1894) — немецкий гобоист.